Markov může znamenat:

příjmení
 Alexandr Vladimirovič Markov (1897–1968) – ruský astrofyzik
 Andrej Markov (lední hokejista) (* 1978) – ruský lední hokejista 
 Andrej Andrejevič Markov (1856–1922) – ruský matematik, statistik
 Markovův řetězec
 Dmitri Markov (* 1975) – běloruský atlet
 Georgij Mokejevič Markov (1911–1991) – ruský sovětský spisovatel
 Georgi Markov (1929–1978) – bulharský novinář, spisovatel a disident, zavražděný v Londýně
 Georgi Markov (zápasník) (* 1946) – bulharský zápasník
 Christo Markov (* 1965) – bulharský atlet
 Ilja Markov (* 1972) – ruský atlet
 Petr Markov (* 1945) – český scenárista a spisovatel

ostatní
 Markov (Křišťanov) – část obce Křišťanov
 Markov (kráter) – impaktní kráter na Měsíci